Marianela puede referirse a:

 Marianela (n/d), artista plástica contemporánea;
 Marianela (1878), novela de Benito Pérez Galdós;
 Marianela (1957), ópera de Benjamín Gutiérrez;
 Marianela (Mariella) (1915), película de Vincenzo Denizot - protagonizada por Valentina Frascaroli;
 Marianela (1940), película de Benito Perojo - protagonizada por Mary Carrillo;
 Marianela (1955), película de Julio Porter - protagonizada por Olga Zubarry;
 Marianela (1972), película de Angelino Fons - protagonizada por Rocío Dúrcal;
 Marianela (1961), telenovela mexicana;
 ...